Домбаровский:

 Домбаровский — посёлок, центр Домбаровского района Оренбургской области России.
 Домбаровский — военный аэродром в Оренбургской области.
 Домбаровский район — муниципальный район Оренбургской области Российской Федерации.
«Домбаровский» — позиционный район РВСН России в Оренбургской области, на территории которого расположен российский космодром «Ясный».